Windows 3.x může označovat několik různých verzí operačního systému Microsoft Windows:

16bitové verze (nadstavby systému DOS):
 Windows 3.0
 Windows 3.1x

32bitové verze z řady Windows NT:
 Windows NT 3.1
 Windows NT 3.5
 Windows NT 3.51